Asău (gmina) – gmina w Rumunii, w okręgu Bacău
 Asău (okręg Bacău) – wieś w Rumunii, w okręgu Bacău, w gminie Asău